Натуральне число 1427
 1427 рік до нашої ери
 1427 рік нашої ери